Amerikai Egyesült Államok
New Brunswick, település Indiana államban
New Brunswick, település New Jersey államban

 Kanada
New Brunswick, Kanada tartománya